Het Embassy World Snooker Championship 1989 vond plaats van 15 april tot en met 1 mei 1989 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Steve Davis won het toernooi voor de derde keer op rij en voor de zesde keer in totaal. Daarmee evenaarde hij het recordaantal van Ray Reardon.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 105.000,-
 Finalist: £ 63.000,-
 Halvefinalist: £ 31.500,-
 Kwartfinalist: £ 15.750,-
 Laatste 16: £ 7.875,-
 Laatste 32: £ 4.430,-
 Hoogste break: £ 10.500,-
 Maximumbreak: £ 100.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 141, 139, 103 - Stephen Hendry
 133, 111 - Mike Hallett
 128, 124, 112, 106 - Steve Davis
 127 - Dene O'Kane
 112, 101 - Tony Meo
 110, 104, 103, 102 - John Parrott
 106 - Dennis Taylor
 104 - Willie Thorne
 100 - Joe Johnson

Opvallendheden
Door John Parrott in de finale met 18-3 te verslaan, boekte Steve Davis de ruimste overwinning op het World Snooker Championship ooit.
Steve Davis bereikte op het World Snooker Championship 1989 voor het zevende jaar op rij de finale en voor de achtste keer in totaal.

1989
Sport in 1989